Plenotrichopsis är ett släkte av svampar. Plenotrichopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Plenotrichopsis